Дайзендорф () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Тюбинген. Входит в состав района Боденское озеро. Подчиняется управлению Мерсбург.  Население составляет 1576 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 2,44 км². Официальный код  —  08 4 35 010.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга